The Final Frontier (Iron Maiden)
 Star Trek V: The Final Frontier